Агоста:

 Агоста — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Рим (провинция).
 Агоста, Меган (род. 1987) — канадская хоккеистка.